Le district de Nanshan (南山) est une subdivision administrative de Shenzhen (Guangdong) en Chine ;
 Le district de Nanshan (南山) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine.